Little Houghton (Northamptonshire), een plaats in Engeland
Little Houghton (South Yorkshire), een plaats in Engeland